Succow ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Adolph Succow (Georg Adolf Suckow, Georg Adolph Suckow; 1751–1813), deutscher Chemiker 
 Michael Succow (* 1941), deutscher Biologe und Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Succo
 Suckow (Begriffsklärung)
 Sukow (Begriffsklärung)